James Forman ist der Name folgender Personen:

* James Forman (1928–2005), US-amerikanischer Bürgerrechtler
 James Forman (* 1947), US-amerikanischer Musiker, Sänger, Songwriter, Bandleader, siehe James Mtume
 James Forman (Musiker), US-amerikanischer Rhythm-&-Blues- und Jazzmusiker